Sãoluizense – abitanti di São Luiz Gonzaga
Sãoluizense – abitanti di São Luiz
Sãoluizense – abitanti di São Luíz do Norte